Алкого́льный дели́рий, бе́лая горя́чка, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. «белочка», «белка»,  () — металкогольный психоз, конкретнее — делирий, связанный со злоупотреблением наркотическими средствами, в том числе алкоголем.

Алкогольный делирий возникает на II–III стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Выражается бредом, обусловленным зрительными, слуховыми и/или тактильными галлюцинациями, сопровождается ознобом и повышением температуры. Галлюцинации обычно носят угрожающий характер, часто представлены в образе мелких опасных существ (насекомые, черти). Иногда заканчивается смертью. Основную опасность при делирии представляет риск самоповреждения.

Характерной чертой алкогольного делирия является то, что он крайне редко развивается на фоне опьянения, обычно же его развитие на вторые-пятые сутки после резкой отмены привычного приёма алкоголя.

Лица, подверженные заболеванию 
Наиболее часто белая горячка развивается после 5–7 лет употребления алкоголя у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом II–III стадии, после длительного запоя либо на фоне ежедневного пьянства в течение нескольких недель или месяцев при его прекращении. Гораздо реже возникает у лиц, не страдающих хроническим алкоголизмом, после длительного употребления алкоголя в больших количествах либо употребления алкогольных суррогатов. Группой риска являются перенёсшие в прошлом тяжёлые заболевания ЦНС или черепно-мозговые травмы. Наконец, у больных, в прошлом перенёсших алкогольный психоз в тяжёлой форме, повторение его возможно даже после приёма небольших доз алкоголя.

Клинические проявления 

Примерно в 30 % случаев психоз начинается в ситуации, когда какое-либо соматическое заболевание вынуждает человека резко прекратить приём алкоголя. Белая горячка начинается обычно на 1-е — 3-и сутки, в отдельных случаях — на 4—6-е сутки после прекращения употребления алкоголя. Ещё до начала собственно психоза в период абстиненции могут проявляться такие симптомы, как головная боль, рвота, нарушения речи и другие неврологические расстройства. У небольшой части больных (около 12 %) развитию делирия предшествуют судорожные припадки.

Первыми симптомами белой горячки со стороны психики являются необъяснимое беспокойство, предчувствие приближающейся беды, ухудшение сна. Соматические проявления — дрожание рук, повышенная потливость, повышение частоты сердцебиения, температуры тела, артериального давления, покраснение лица, глаз. Ухудшается ночной сон, сновидения становятся тяжёлыми и кошмарными, перед засыпанием могут возникать зрительные галлюцинации. В бодрствующем состоянии возможны слуховые и зрительные обманы: звонки, шаги, хлопание дверей, движение теней на периферии зрения («кошка прошмыгнула»).

На 3—4-ю ночь начинается бессонница, сопровождаемая сильными и яркими зрительными галлюцинациями и иллюзиями, в которых часто присутствуют мелкие млекопитающие и насекомые, реже — сказочные, фантастические существа, такие как гномы, эльфы, черти, инопланетяне (отсюда — простонародные выражения «допился до чёртиков», «…до белых коников», «…до розовых слонов»); вообще характер галлюцинаций достаточно индивидуален. Характерны тактильные галлюцинации: больной чувствует, что по его телу ползают насекомые, нередко пытается их ловить, давить, прогонять. Часто больной «слышит» голоса, иногда не касающиеся его, иногда — обращённые к нему и приказывающие что-либо сделать, издевающиеся над ним, называющие пьяницей, дразнящие. Больной становится неадекватен, он полностью захватывается галлюцинациями, начинает «беседовать» с «голосами», пытается отбиваться от мнимых чудовищ, убегать от бандитов, ловить насекомых. Развивается бред (например, бред ревности, бред преследования) или, наоборот, возбуждённое состояние, тяга к «героическим» поступкам, больной пытается рассказывать о своих подвигах, якобы совершённых ранее. Психическое состояние больного нестабильно, периоды возбуждения чередуются с успокоением, агрессии и страха — с благодушием и весельем.

В дневное время психоз может временно отступить — больной становится адекватен, начинает ориентироваться в обстановке, может рассказать о том, что с ним происходило ночью, понимает, что болен. Однако ближе к вечеру психоз начинается снова. Типичная продолжительность психоза — 3—5 суток, в течение которых больной спит очень мало или не спит вообще. Затем психоз проходит, первым признаком улучшения становится появление нормального сна.

Тяжёлая форма белой горячки может закончиться:
 полным выздоровлением;
 выздоровлением с дефектом (органический психосиндром, амнестический синдром);
 летальным исходом (в отсутствие лечения — до 10 % случаев).

Температура тела больного достигает 40 градусов и выше, ускоряются темпы обезвоживания организма, возрастает содержание азота в крови, повышается СОЭ, появляется лейкоцитоз. Помимо различных вегетативных нарушений, которые могут стать причиной тяжёлых заболеваний и смерти, больной может погибнуть от неадекватного опасного поведения либо совершив самоубийство в бредовом состоянии.

У больного, перенёсшего белую горячку, впоследствии после приёма даже незначительного количества алкоголя гораздо легче развиваются делирии и различные болезненные состояния, которые могут привести к смерти.

Лечение 

Больного следует срочно госпитализировать в психиатрический или наркологический стационар. Комплекс мероприятий:
 купирование возбуждения: применяют раствор сибазона, оксибутират натрия;
 ликвидация нарушений метаболизма и водно-электролитного баланса: реополиглюкин, гидрокарбонат натрия, панангин, обязательно вводят витамины (B1, B6, C и PP);
 устранение гемодинамических расстройств и нормализация дыхания;
 предупреждение или ликвидация нарушения функции почек и печени;
 предупреждение или устранение отёка лёгких и мозга при помощи маннита;
 уменьшение гипертермии;
 терапия интеркуррентных заболеваний. При делириях, особенно тяжёлых, и при энцефалопатии Гайе — Вернике всегда нарушается кровообращение в мелких сосудах и введённые подкожно или внутримышечно лекарственные средства всасываются медленно. Для быстрого терапевтического эффекта необходимо вводить их преимущественно внутривенно.

Предрассудки 

С белой горячкой связан ряд широко распространённых предрассудков.
 Приступ белой горячки бывает у пьяного. Белую горячку иногда путают с изменённым состоянием, в котором находится сильно пьяный или находящийся в длительном запое человек. В действительности делирий развивается после прекращения употребления алкоголя, как продолжение абстинентного синдрома.
 Больной агрессивен. В действительности агрессия не обязательна, иногда больной, напротив, находится в весёлом настроении, старается помогать, стремится к героическим поступкам, рассказывает о своих «былых подвигах». Однако даже в подобных случаях необходима срочная госпитализация, так как психическое состояние больного нестабильно, и в любой момент его поведение может резко поменяться.

См. также 
 Абстинентный синдром
 Психофармакологический делирий

Примечания

Литература 
 
 
 

 

Заболевания нервной системы
Алкогольные психозы